«50 величайших мультфильмов: выбор 1000 профессионалов анимации» () — книга (1994) американского историка анимации Джерри Бека. В ней описывается несколько десятков мультфильмов, созданных в США и Канаде, 50 мультфильмов пронумерованы и признаны лучшими. Популярность мультфильмов оценена с помощью тысячи людей, работающих в мульт-индустрии.

В списке из 50 позиций лишь один мультфильм длиннее 30 минут, и лишь пять мультфильмов созданы после 1960 года.

Список

См. также 
 Список самых кассовых мультфильмов
 Список самых кассовых кукольных мультфильмов
 Список самых кассовых аниме-фильмов
 Премия «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм
 Премия «Сезар» за лучший короткометражный анимационный фильм
 Список самых дорогих мультфильмов
 :en:List of animation shorts, :en:List of animated short films, :en:List of animated short series

Литература 
 Джерри Бек (Beck, Jerry (ed.)) (1994). The 50 Greatest Cartoons: As Selected by 1,000 Animation Professionals. Атланта: Turner Publishing. ISBN 1-878685-49-X.

Ссылки 
 Список на сайте rateyourmusic.com
 Список на сайте mubi.com

Книги 1994 года
Книги об анимации
Списки мультфильмов
Кинематографические рейтинги
Мультфильмы Канады
Мультфильмы США